Charly Antolini (1937 -), batteur suisse ;
 Giovanni Antolini (1753 - 1841), architecte et urbaniste italien ; 
 Plinio Antolini (1920-), astronome amateur italien, pharmacien de profession.